Makran pode referir-se a:

Makran (navio) - porta-helicópteros da Marinha do Irã;
Macrão - região no sudeste do Irã